De Kruiskamp (Amersfoort), een wijk in Amersfoort;
De Kruiskamp ('s-Hertogenbosch), een wijk in 's-Hertogenbosch.